Moingeon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Le patronyme français Moingeon est un hypocoristique bourguignon du prénom Dominique, par aphérèse, et une des multiples variantes du patronyme lorrain . Toutes les variantes du très populaire prénom médiéval Demenge proviennent de dominicus (« qui appartient au Seigneur », au sens chrétien), dérivé de dominus (« le Seigneur »). Demenge et ses variantes sont des patronymes caractéristiques de la Lorraine et de tout l'est de la France.

Origine géographique 
Le patronyme français Moingeon est originaire de la Bourgogne, région du centre-est de la France.

Patronyme 

 , (1964-), professeur français de management stratégique ; 
 Guillaume Moingeon (1961-), écrivain français ;
  (1962-), botaniste et exploratrice franco-italienne ;

Références 

Patronyme français
Patronyme bourguignon